

Дани сећања 

1290-е пне.

fr:1292 av. J.-C.